La nazionale di pallavolo maschile della Corea del Sud è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Corea del Sud ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Corea del Sud.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per la World League 2016.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Volleyball Nations League

World League

Volleyball Challenger Cup

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

Coppa asiatica

Collegamenti esterni